Европейский театр военных действий

 Европейский театр военных действий Первой мировой войны — ТВД Первой мировой войны

 Европейский театр военных действий Второй мировой войны